Il toponimo Menaka, con grafie diverse, può riferirsi a:

Circondario di Ménaka – circondario del Mali nella regione di Gao
Ménaka – comune del Mali capoluogo del circondario omonimo
Meñaka – comune della Spagna nella provincia della Biscaglia
Menaka – personaggio della mitologia induista